

Astronomia
 Calliroe – satellite naturale del pianeta Giove

Mitologia

Mitologia 
 Calliroe – figlia di Acheloo, sposa di Alcmeone
 Calliroe – una delle Oceanine, figlia di Oceano e Teti
 Calliroe – figlia del dio del fiume Scamandro e moglie di Troo
 Calliroe – figlia di Nesto, madre di Bistone
 Calliroe – sposa di Pirantus e madre di Triopa che fu il settimo re di Argo
 Calliroe – della Beozia, figlia di Foco

Musica 
 Calliroe – dramma per musica in tre atti di Felice Alessandri

Persone 

 Calliroe – artista della Grecia antica

Toponomastica
 Calliroe – oasi e porto di Macheronte sul Mar Morto, oggi in Giordania